Жигарев — русская фамилия.

Известные носители 
 Жигарев, Александр Львович (1938—1987) — советский журналист и поэт, переводчик с польского.
 Жигарев, Игорь Александрович (род. 1960) — советский и российский учёный-эколог, биолог, зоолог.
 Жигарев, Иосиф Семёнович (1906—1983) — Герой Советского Союза.
 Жигарев, Павел Фёдорович (1900—1963) — Главный маршал авиации.
 Жигарев, Сергей Александрович (род. 1969) — депутат Государственной думы РФ седьмого созыва.

См. также 
 
 Жигардлович